Ла Пе има више значења:

 Општина Ла Пе (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пе (Ла Пе, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику